MXA est un code, qui signifie :
 Mexicana (Mexique), selon le code OACI des compagnies aériennes.
selon le code AITA des compagnies aériennes, Mexicana a pour code MX.

Code